Los Conquistadores puede referirse a:

 Los Conquistadores, localidad de la Argentina;
 Los Conquistadores, barrio de Temuco, Chile;
 Los Conquistadores, equipo de lucha de la WWF;
 Los Conquistadores de Chimbarongo, equipo de atletismo;
 avenida Los Conquistadores, arteria vial de Lima, Perú;
 avenida Los Conquistadores, arteria vial de Temuco, Chile;
 Age of Empires II: The Conquerors, expansión del juego Age of Empires II.